Die Oberste Division 2001 war die zehnte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 10. März 2001 und endete am 8. November 2001. Meister wurde zum neunten Mal Spartak Moskau. Absteigen mussten FK Fakel Woronesch und Tschernomorez Noworossijsk.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2000:
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 Torpedo Moskau
 Anschi Machatschkala
 Dynamo Moskau
 Tschernomorez Noworossijsk
 Zenit Sankt Petersburg
 ZSKA Moskau
 Saturn Ramenskoje
 Alanija Wladikawkas
 Rotor Wolgograd
 Rostselmasch Rostow
 Fakel Woronesch
 Krylja Sowetow Samara

Die beiden Aufsteiger:
 Sokol Saratow
 Torpedo-SIL Moskau

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2001
Premjer-Liga-Saison